Der Begriff Jugendlager hat mehrere Bedeutungen:

Ferienveranstaltung oder Ferienort: Ferienlager
Jugendkonzentrationslager: Jugendkonzentrationslager